Марцин Стефаньский (; род. , Гливице, Польша) — польский профессиональный баскетболист.

Биография 
После его выступлений за баскетбольный клуб SMS Warka, в юном возрасте, отправился во Францию, где играл в лиге JDA Dijon. В сезон 2006/07 он вернулся в Польшу, подписав контракт с Вроцлавским «Шлёнском». Антидопинговый тест после полуфинального матча против Турова Згожелеца обнаружил нарушения, в результате чего Стефански был дисквалифицирован на два года за использование допинга, что помешало ему играть на чемпионате Европы 2007 года в Испании. Впоследствии по решению комиссии наказание было сокращено и закончилось через год. После банкротства «Шлёнска», он стал играть за «Шахтер Валбжих». С 1 февраля 2009 стал играть в баскетбольном клубе «Туров». В июне 2012 года он вновь подписал контракт со «Шлёнском», но поскольку клуб не прошел процесс лицензирования PLK, Стефански подписал новый контракт с «Трефл Сопот».

Примечания 

Баскетболисты Польши
Игроки БК «Дижон»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Шлёнск»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки сборной Польши по баскетболу
Баскетболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил